Alexanderstraße 29 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 29 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 29 (Darmstadt)
 Alexanderstraße 29 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg
 Alexanderstraße 29 in Lorsch, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lorsch
 Alexanderstraße 29 in Stuttgart, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stuttgart-Mitte #Diemershalde